Предлог 8 (; пуни назив: Eliminates Rights of Same-Sex Couples to Marry. Initiative Constitutional Amendment) је назив за референдумску иницијативу на изборима у Калифорнији 4. новембра 2008. Иницијативом је предвиђено додавање новог члана у Устав Калифорније којим се одређује да је само брак између мушкарца и жене легалан и признат у Калифорнији. Предлог је усвојен гласовима 52,24% бирача.

Усвајањем Предлога 8 поништена је ранија пресуда Врховног суда Калифорније у којој се Суд изјаснио да истополни парови имају уставно право на брак. Иницијатива није утицала на регистрована партнерства и на истополне бракове закључене пре њеног усвајања.

Присталице и противници иницијативе потрошили су у кампањи 83,3 милиона долара, по чему су надмашили све друге кампање те године осим кампање за председничке изборе.

Врховни суд Калифорније је у предмету Штраус против Хортона потврдио уставност Предлога 8, али је одбио да поништи истополне бракове који су закључени пре његовог усвајања. Противници Предлога 8 су се потом обратили федералним судовима. Судија федералног суда Вон Вокер прогласио је Предлог 8 неуставним у пресуди у предмету Пери против Шварценегера (касније Пери против Брауна) од 4. августа 2010. Пошто су власти Калифорније одбиле да бране Предлог 8 пред судовима, његову одбрану су преузеле присталице Предлога 8. Апелациони суд је 7. фебруара 2012. потврдио пресуду окружног суда.. Присталице предлога 8 су након тога поднели жалбу Врховном суду САД. Врховни суд је прихватио случај 7. децембра 2012, а 26. јуна 2013. пресудио је да присталице Предлога 8 нису имале право да учествују у поступку пред апелационим и врховним судом, чиме је пресуда окружног суда постала коначна.

Резултати по окрузима

Референце

Спољашње везе 

 ProtectMarriage.com, сајт присталица Предлога 8
 No On Prop. 8, сајт противника Предлога 8

Референдуми у САД
Права ЛГБТ+ особа у Сједињеним Америчким Државама
Истополни брак
2008.
Калифорнија
Историја САД (1991–данас)